Montgomery, Montgommery ou Montgomerie est un nom propre français et anglais qui peut faire référence à :

Toponymie 
À l'origine, c'est un toponyme normand de l'actuel Calvados, divisé de nos jours en deux communes : Sainte-Foy et Saint-Germain-de-Montgommery et qui signifie « le mont de Gommery ou Gomery », nom de personne germanique encore attesté comme nom de famille. Il est basé sur les éléments guma « homme » et rik « puissance ». Le nom est passé en Grande-Bretagne au moment de la conquête normande avec la puissante famille de Montgommery.

Trois villages du Calvados en Normandie portent ce nom (dont les deux premiers sont contigus) :
 Sainte-Foy-de-Montgommery ;
 Saint-Germain-de-Montgommery ;
 Colleville-Montgomery.

Square Maréchal Montgomery, également appelé rond-point Montgomery, à Bruxelles
 Montgomery, station de métro située sous le Square Maréchal Montgomery

Montgomery, quartier de Calgary

Montgomery (Alabama), capitale de l'Alabama ;
  ;
 Montgomery (Illinois) ;
 Montgomery (Louisiane) ;
 Montgomery (Massachusetts) ;
 Montgomery (Minnesota) ;
 Montgomery, ville dans l’État de New York ;
 Montgomery, village dans l’État de New York ;
 Montgomery (Ohio) ;
 Montgomery (Pennsylvanie) ;
 Montgomery (Texas) ;
 Montgomery (Vermont) ;
 Montgomery (Virginie-Occidentale) ;
 , nom de 18 comtés aux États-Unis ;
 Montgomery Field, aéroport à San Diego.

Montgomerie, cours d’eau de l’Île du Sud

Montgomery, ville
 Montgomeryshire, comté

Personnalités 

famille
 Famille de Montgommery ;
 Roger I de Montgommery ou de Montgomery ou de Montgomerie (?-1066), vicomte d'Hiémois en Normandie ;
 Roger II de Montgommery (vers 1030-1094), vicomte d'Hiémois, sire d'Alençon, puis premier comte de Shrewsbury, conseiller de Guillaume le Conquérant ;

personnalités
  ;
  ;
 Adam Montgomery (2002-), footballeur écossais ;
 Belinda Montgomery (1950-), actrice canadienne ;
 Bernard Montgomery (1887-1976), général de l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Candy Montgomery (1949-), femme au foyer américaine, accusée de meurtre ;
 Carol Montgomery (1965-), triathlète canadienne ;
 Colin Montgomerie (1963-), golfeur écossais ;
 Dacre Montgomery (1994-), acteur australien ;
 David Montgomery (1997-), joueur américain de football américain ;
 Doreen Montgomery (1916-1992), scénariste britannique ;
 Douglass Montgomery (1907-1966), acteur américain ;
 Elizabeth Montgomery (1933-1995), actrice américaine ;
 Flora Montgomery (1974-), actrice britannique ;
 Frank Montgomery (1892-1972), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Frank Montgomery (1870-1944), acteur et réalisateur américain ;
 Gabriel I de Montgommery (1526-1574), homme de guerre huguenot, régicide involontaire de Henri II ;
  ;
 Henry Hutchinson Montgomery (1847-1932), évêque britannique ;
  ;
  (1944-), mathématicien américain ;
 James Montgomery (1771–1854), poète, auteur de cantiques et éditeur britannique ;
  ;
 Jimmy Montgomery (1943-), footballeur anglais ;
 John Joseph Montgomery (1858-1911), pionnier de l'aviation américain ;
 John Michael Montgomery (1965-), chanteur country américain ;
 Lisa M. Montgomery (1968-2021), criminelle, condamnée à mort et exécutée aux États-Unis ;
 Little Brother Montgomery (1906-1985), pianiste chanteur de blues américain ;
 Lucy Maud Montgomery (1874-1942), écrivain canadienne ;
 Percy Montgomery (1974-), rugbyman sud-africain ;
  ;
 Renee Montgomery (1986-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Richard Montgomery (1738-1775), général de l'armée continentale durant la guerre d'indépendance ;
  ;
 Robin Montgomerie-Charrington, né Robert Victor Campbell Montgomerie (1915-2007), pilote automobile britannique ;
 Susan Montgomery (1943-), mathématicienne américaine ;
 Thomas George Montgomerie (1830-1878), topographe et lieutenant britannique ;
 Tim Montgomery (1975-), athlète américain ;
 Wes Montgomery (1925-1968), guitariste de jazz américain ;
 William Montgomerie (1797-1856), médecin militaire écossais de la Compagnie des Indes orientales ;

personnages de fiction
 Charles Montgomery Burns, personnage de la série animée télévisée Les Simpson ;
 Teddy Montgomery, personnage de la série 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération.

Autres 
 , constructeur britannique de motocyclettes ;
 Montgomery, groupe d'electro-rock rennais ;
 Montgomery Gentry, duo américain de musique country ;
 Montgomery, cultivar de pommier ;
 Montgomery, bateau à roues à aubes à vapeur américain, construit en 1925.

Homonymie de toponyme
Patronyme français
Patronyme anglais